Capri Anderson (nascida Christina Walsh; 30 de março de 1988) é uma atriz pornográfica norte-americana. Entrou para a indústria do cinema adulto em 2007, aos 19 anos de idade.

Prêmios e indicações

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência irlandesa
Naturais de Nova Iorque (cidade)